Первый дивизион 1970 () — 59-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1970 года и закончился 27 сентября 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1970
Исландия
1970 год в Исландии